Елиса может означать:
 Елиса — персонаж, упомянутый в Библии.
 Елиса — остров в Средиземном море, упомянутый в Библии.

Примечания